Leslie – szkocki ród
Miejscowości w USA:
 Leslie – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Leslie – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Sumter
 Leslie – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Leslie – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Leslie (ang. Leslie Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Leslie (ang. Leslie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Leslie (ang. Leslie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Leslie (ang. Leslie County) – w stanie Kentucky